El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1999 fou la vuitena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 5 i 7 de març de 1999 al Green Dome Maebashi de Maebashi (Japó).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Notes

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 1999
Competicions atlètiques al Japó
Prefectura de Gunma